A Liga de Campeões da UEFA 2004–05 foi a 50ª edição na história da competição. Disputou-se entre Julho de 2004 e Maio de 2005, com a participação inicial de 72 equipas, representantes de 48 federações nacionais diferentes.

A final, de uma só partida, teve lugar em 25 de Maio de 2005 no Estádio Olímpico Atatürk de Istambul, na Turquia, e o Liverpool FC venceu o AC Milan, ao derrotar a equipa italiana na marcação de pontapés da marca de grande penalidade, após recuperar de um 3-0 adverso e ter conseguido empatar 3-3 no final dos 90 minutos. Foi a final com mais golos no actual formato da competição.

Rodadas de qualificação

Primeira pré-eliminatória 

|}

Segunda fase de qualificação

Terceira fase de qualificação

Fase de grupos

As equipes em verde são as que se classificaram para as oitavas de final, e as vermelhas as que passam para a Taça UEFA

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Fase final 

Nas fases finais, as equipes classificadas jogam em partidas eliminatórias de ida e volta, exceto no jogo final.

Classificados às oitavas-de-final

Esquema

Oitavas-de-final 
 Participaram 16 equipas, e os dois primeiros classificados de cada um dos oito grupos dos dezasseis avos.

 Os emparelhamentos foram determinados por sorteio, com a condição que em cada jogo se enfrentassem apenas equipas classificadas na primeira posição de um grupo frente a um classificado na segunda posição.

 As eliminatórias disputaram-se a duas mãos: a equipa classificada em primeiro nos dezasseis avos disputava o jogo da 2ª mão no seu campo.

|}

Quartas de final 

 Participaram as oito equipes vencedoras das eliminatórias dos oitavas de final.

 Os emparelhamentos determinaram-se por sorteio.

|}

Semifinais 

|}

Final 

A final foi disputada em 25 de maio de 2005 no Estádio Olímpico Atatürk em Istambul na Turquia.

Transmissão Globo e Band e Record

Campeão

2004-05
2004 no futebol
2005 no futebol